Goppel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Goppel (1905–1991), deutscher Politiker, bayerischer Ministerpräsident
 Christine Goppel (* 1979), deutsche Illustratorin, siehe Christine Nippoldt
 Gertrud Goppel (1908–1989), Ehefrau von Alfons Goppel
 Karl Göppel, Schweizer Fußballschiedsrichter
 Konrad Goppel (* 1943), deutscher Geograph
 Thijmen Goppel (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Thomas Goppel (* 1947), deutscher Politiker, Sohn von Alfons Goppel

Siehe auch:
 Alfons Goppel Stiftung
 Coppel
 Goppelt